Хару́т и Мару́т () — в исламe, два ангела (малаика), находившиеся в Вавилоне в период жизни пророка Сулеймана и обучавшие иудеев колдовству. Харут и Марут предостерегали иудеев от последствий употребления колдовства. Упоминаются в Коране:

История Харута и Марута 
В противовес дьяволам, которые представляли колдовство как благо и ложно приписывали его пророку Сулейману, Харут и Марут объясняли людям, что это тяжкий грех и признак неверия, а сами они являются лишь испытанием от их Господа. Однако те, кто не внимал советам и предупреждениям, получали от них полные знания о колдовстве, тем самым лишая себя любых оправданий в Судный день.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Ангелы Харут и Марут Islam на Неве